Аув:

 Аув — коммуна в Швейцарии.
 Аув — река в Германии.
 Аув-на-Килле — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Аув-Прюм — населённый пункт, коммуна (ортсгемайнде) в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.